Les mots spicatus (masculin), spicata (féminin) et spicatum (neutre) sont les trois formes du nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « en épi, pointu ».

 En taxonomie, spicatus, spicata et spicatum servent d'épithètes spécifiques. Pour les espèces portant l'une de ces épithètes, consulter la liste générée automatiquement.
 En archéologie et en architecture, un  (« appareil en épi, ou en chevron ») est un mur ou un dallage réalisé avec des briques ou des  plates posées inclinées sur la tranche et disposées alternativement en épi (le joint entre les lits successifs n'est pas horizontal et rectiligne, mais en zigzag).

Épithète spécifique